Poběžovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Poběžovice, Stadt im Okres Domažlice
 Poběžovice u Holic, Gemeinde im Okres Pardubice
 Poběžovice u Přelouče, Gemeinde im Okres Pardubice